Konow är en norsk köpmans- och ämbetsmannasläkt, som invandrade med skepparen Friedrich Ludwig Konow i senare hälften av 1700-talet från Schwerin till Bergen, där handelshuset Konow & Co. 1800-40 spelade en mycket betydande roll. Både då och senare har släkten även varit verksam inom politiken.

Personer med efternamnet Konow
Personer utan angiven nationalitet är från Norge

August Konow (1780–1873), affärsman och politiker
 Carl Konow, flera personer
 Carl Konow (1806–1876), affärsman
 Carl Konow (1863–1923), präst
 Katarina Konow (född 1992), svensk fotomodell
Karl Konow (1865–1928), jurist och målare
Sten Konow (1867–1948), orientalist
Thomas Konow (1796]–1881), amiral
 Wollert Konow, flera personer
Wollert Konow (1779–1839), köpman och politiker
Wollert Konow (1809–1881),  författare
Wollert Konow (1845–1924),politiker, Søndre Bergenhus amt
Wollert Konow (1847–1932), politiker, Hedemarkens amt

Se även
 von Konow, svensk och finländsk adelsätt

Norska släkter